Shirley Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Shirley Creek (Arkansas), im Bundesstaat Arkansas 
 Shirley Creek (Connecticut), im Bundesstaat Connecticut 
 Shirley Creek (Illinois), im Bundesstaat Illinois 
 Shirley Creek (Kansas), im Bundesstaat Kansas